La Stock Car Pro Series 2022 è la quarantaquattresima stagione della Stock Car Pro Series. Questa stagione è segnata dal ritorno di Corrida de Duplas e dalla prima gara in un aeroporto nella storia delle stock car.

Scuderie e piloti

Scuderie 
Il campo si espanderà da 32 a 34 auto. Crown Racing e RKL Competições amplieranno le loro operazioni con un'altra vettura.

Blau Motorsport/TMG Racing e A.Mattheis Vogel Motorsport sostituiscono entrambe una Cruze con una Corolla.

Dopo aver abbandonato il campionato 2021 a metà stagione, MX Piquet Sports non tornerà. Dopo aver preso il comando della squadra la scorsa stagione, la Scuderia CJ è ancora in campionato.

Piloti 
Nelson Piquet Jr. è passato alla TMG Racing per sostituire Christian Hahn, dopo aver corso alcuni eventi con la propria squadra nel 2021. Dopo aver debuttato nel 2021, Hahn non tornerà in questa stagione.

Il campione 2021 GT4 Endurance Brasil, Andre Moraes Junior farà il suo debutto con la Hot Car New Genaration in eventi selezionati in sostituzione di Tuca Antoniazi a causa di impegni personali.

Rodrigo Baptista debutta nella serie con Crown Racing al posto di Beto Monteiro, passato alla Scuderia CJ.

Il campione Stock Light 2021, Felipe Baptista debutterà con KTF Sports. Pedro Cardoso, che ha gareggiato con la squadra la scorsa stagione, è passato al Crown Racing.

Matias Rossi ha lasciato Full Time Sports per sostituire Guga Lima all'A.Mattheis Vogel Motorsport. È stato sostituito da Gianluca Petecof, che gareggerà in eventi selezionati.

Cambiamenti metà-stagione 
A causa di un conflitto con il primo round di Turismo Carretera, Matias Rossi non gareggerà alla Corrida de Duplas. Non è stato sostituito ed è tornato dal secondo turno.

RKL Competições ha iniziato la stagione con una sola vettura, inizialmente la squadra era prevista con due vetture dopo l'ampliamento del campo. Al secondo round Renato Braga, che ha gareggiato come wild card al primo round, è entrato in seconda vettura. Thiago Vivaquca ha debuttato nella serie sostituendo Gustavo Frigotto al terzo round.

Andre Moraes Jr. ha sostituito Tuca Antoniazzi al secondo turno.

Tabella riassuntiva

Calendario delle gare

Sistema di punteggio 
I punti vengono assegnati per ogni gara di un evento al/i pilota/i di un'auto che ha completato almeno il 75% della distanza di gara e stava correndo al termine della gara. Prima dell'ultimo round, i quattro peggiori risultati vengono scartati. La seconda gara di ogni evento si svolge con la griglia dei primi dieci parzialmente invertita.

Classifiche

Classifiche piloti

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2022
Stock Car Brasil